Урси́н (; ~ конец IV век - середина V век) — христианский монах, писатель.

Урсину посвящена 27 глава книги Геннадия Массилийского «О знаменитых мужах».

В ней Геннадий сообщает о что, Урсин написал сочинения  против повторного крещения еретиков. Урсин считал, что Богу противно вторично крестить человека, крещеного уже еретиками во имя Отца и Сына и Святого Духа. Урсин считал, что для спасение присоединяющегося из еретиков, необходимо: чтобы человек исповедовал веру в Святую Единосущную Троицу и Иисуса Христа, после чего достаточно возложения руки на него, совершаемого православным священником. Название книг Урсина, как и сами сочинения Урсина не сохранились.

Ссылки 
 Johann Heinrich Zedlers Universal-Lexicon. Ursinus, ein Africanischer Mönch. 1731-1754 Bd. 51. col. 563
 Gennadius Massiliensis. Opera Omnia (Migne)
 Геннадий Массилийский. КНИГА О ЦЕРКОВНЫХ ПИСАТЕЛЯХ («О знаменитых мужах»)
 Gennadius of Marseilles: ILLUSTRIOUS MEN: An Appendix to St. Jerome's De Viris Illustribus// THE SAINT PACHOMIUS ORTHODOX LIBRARY. UNEDITED DOCUMENT// A better edition is in preparation. This document is in the public domain. Copying it is encouraged.

Персоналии по алфавиту
Христианские писатели